The End of the Fucking World, le roman graphique par Charles Forsman publié en 2011-2012 ;
 sous une graphie censurée, The End of the F***ing World, la série Netflix tirée du roman graphique et diffusée depuis janvier 2018.